Le mot Apulien peut renvoyer à :
 la région italienne de Pouilles (en tant qu'adjectif)
 Guillaume de Pouille, chroniqueur italien du

Voir aussi